Chaotic puede referirse a:

 Chaotic, serie animada de televisión; o
 Britney & Kevin: Chaotic, reality show.